Monomania – disturbo mentale
 Monomania – album dei Deerhunter del 2013
 Monomania – album dei The Word Alive del 2020